Els medusozous (Medusozoa) són un clade del fílum cnidaris, considerat sovint com a subfílum. Es caracteritzen per presentar una fase de medusa en el seu clicle biològic.

Inclou les classes dels cubozous, els hidrozous, els escifozous i els estaurozous; la situació dels polipodiozous (cnidaris paràsits) és controvertida.

Filogènia 
Els següent cladograma mostra la posició dels medusozous dins dels cnidari:

Referències